UNZ je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Ukrajinska nacionalna zveza, ukrajinska politična stranka,
 Université Norbert Zongo, univerza v Burkini Faso,
 Unsere Neue Zeitung, nemški tedenski časopis,
 Uprava za notranje zadeve, nekdanji državni organ, predhodnik Ministrstva za notranje zadeve.